Населені пункти в Чехії:

 Каменни Уєзд (Рокицани)
 Каменни Уєзд (Чеське Будейовіце)